Saputo est une entreprise canadienne spécialisée dans la production de fromage, de produits laitiers et de petits gâteaux.
Joey Saputo (né en 1964), est un dirigeant sportif Canadien.
Lino Saputo (né en 1937), est un homme d'affaires Italo-Canadien. 
Le Stade Saputo est un complexe sportif situé à Montréal